De O'zbekiston Superligasi is de hoogste voetbalcompetitie in Oezbekistan.

Sinds 1992 is het een zelfstandige competitie, daarvoor een competitie voor de Oezbeekse deelrepubliek in de Sovjet-Unie. Er doen 16 teams mee en de competitie dient als kwalificatie voor de AFC Champions League en de AFC Cup. Het tweede niveau is de Pro ligasi. Tot 2008 was de naam Oliy liga. Hierna werd tot 2018 onder de naam O'zbekiston PFL gespeeld en sindsdien heet de competitie O'zbekiston Superligasi. Aan de competitienaam werd geregeld een sponsornaam toegevoegd.

Winnaars 
 1992 : FK Neftchy en Pachtakor Tasjkent
 1993 : FK Neftchy
 1994 : FK Neftchy
 1995 : FK Neftchy
 1996 : FK Navbahor
 1997 : MHSK Tasjkent
 1998 : Pachtakor Tasjkent
 1999 : Do'stlik Tasjkent
 2000 : Do'stlik Tasjkent
 2001 : FK Neftchy
 2002 : Pachtakor Tasjkent
 2003 : Pachtakor Tasjkent
 2004 : Pachtakor Tasjkent
 2005 : Pachtakor Tasjkent
 2006 : Pachtakor Tasjkent
 2007 : Pachtakor Tasjkent
 2008 : FC Bunyodkor
 2009 : FC Bunyodkor
 2010 : FC Bunyodkor
 2011 : FC Bunyodkor
 2012 : Pachtakor Tasjkent
 2013 : FC Bunyodkor
 2014 : Pachtakor Tasjkent
 2015 : Pachtakor Tasjkent
 2016 : Lokomotiv Tasjkent
 2017 : Lokomotiv Tasjkent
 2018 : Lokomotiv Tasjkent
 2019 : Pachtakor Tasjkent
 2020 : Pachtakor Tasjkent
 2021 : Pachtakor Tasjkent
 2022 : Pachtakor Tasjkent

Topscorers 

Voetbal in Oezbekistan
Nationale voetbalcompetitie in Azië